Bisporella — рід грибів родини Helotiaceae. Назва вперше опублікована 1884 року.

Класифікація 
До роду Bisporella відносять 32 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1884. Conspectus generum discomycetum hucusque congitorum. Botanisches Centralblatt. 18:213-256 - P.218

Роди грибів